Глан:

Топонимы 
 Глан — коммуна во Франции (департамент Эна).
 Глан — округ в Швейцарии (кантон Фрибур).
 Глан (приток Наэ) — река в Германии.
 Глан (приток Гурка) — река, приток Гурка.
 Глан (приток Уазы) — река, приток Уазы.
 Глан — озеро в Швеции.
 Глан-Мюнхвайлер — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Фамилия 
 Глан, Бетти Николаевна (1904—1992) — советский режиссёр, журналист, хозяйственный деятель.
 Глан, Клаус (род. 1942) — немецкий дзюдоист, двукратный призёр Олимпийских игр.
 Глан, Наталия Александровна (урождённая Ржепишевская, 1904—1966) — советская танцовщица, хореограф, актриса.